Гран-при Канады 1993 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 13 июня 1993 года.

Гонка 

|}

Прочее 
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:21,500

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1993 году